Biografies:
 Prenom:
 Berenguer (bisbe de Tortosa), segle XI
 Berenguer d'Anglesola (segle XIV), sacerdot català 
 Berenguer de Bardaixí, diversos personatges
 Berenguer I de Berga, comte de Berga (1050)
 Berenguer d'Anoia (~1300), trobador mallorquí de pares catalans
 Berenguer Carròs i Llòria (? - 1336), militar al servei de la Corona d'Aragó
 Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona (1349 - 1362) i primer President de la Generalitat de Catalunya (1359 - 1362)
 Berenguer Durfort (segle XIII)
 Berenguer d'Entença i de Montcada (? - 1306), noble català del llinatge dels Entença
 Berenguer I d'Entença (segle XIII), baró d'Entença
 Berenguer Folc o Berenguer Bernat, abat del monestir de Sant Cugat i bisbe de Barcelona
 Berenguer Gairan (Montpeller, ), matiner occità al servei de Jaume I d'Aragó
 Berenguer Guifré, bisbe de Girona del segle XI
 Berenguer III de Guillem (1240 - ?), senyor de Clarmont d'Alvèrnia -Lodeva, militar occità
 Berenguer I d'Itàlia (Cividale del Friuli, 845 – Verona, 924), marquès de Friül i rei d'Itàlia
 Berenguer Mallol (segle XIII), mercader, armador, militar català i Conseller en cap de Barcelona
 Berenguer de Montagut (segle XIV), arquitecte català, mestre d'obra de Santa Maria del Mar
 Berenguer de Mont-ravà (segle XV), jurista i religiós català
 Berenguer de Palou, diversos personatges
 Berenguer de Peralta (~1200 - Lleida, 1256), frare dominic, canonge i bisbe de Lleida
 Berenguer Ramon I de Provença (1115 - Melguelh, Llenguadoc, 1144), infant de Barcelona i comte de Provença
 Berenguer Ramon I, dit "el Corbat" (~1006 - 1035), Comte d'Osona i de Barcelona
 Berenguer Ramon II, dit "el Fratricida" (1053 - Jerusalem, 1097), Comte de Barcelona, Girona, Osona, Carcassona i Rasès
 Berenguer Renard de Peralada o de Carmençó, senyor de Peralada
 Berenguer Reverter, vescomte de Barcelona
 Berenguer Ripoll (segle XV), cartògraf
 Berenguer de Rubí, senyor de Rubí, noble català del 
 Berenguer II de Saguàrdia (), vescomte de Barcelona
 Berenguer de Saltells, lladre que va néixer vers el 1318 a Cerdanyola (Vallès Occidental)
 Berenguer de Sos, president de la Generalitat de Catalunya entre 1479 i 1482
 Berenguer de Tarragona (~1175 - ?), fill de Robert d'Aguiló i Agnès, prínceps de Tarragona
 Berenguer de Tolosa, dit "el Savi" (?- 835), comte de Tolosa, Pallars, Ribagorça, Rosselló, Empúries, Barcelona, Girona i Besalú
 Berenguer del Velai, comte del Velai vers el 820
 Berenguer de Vilaragut, almirall del Regne de Sicília al servei de Jaume el Just
 Guillem Berenguer (? - 1212), abat de Mont Aragón, bisbe de Lleida i arquebisbe de Narbona
 Pere Berenguer de Narbona (), bisbe de Narbona
 Berenguer d'Arundel, personatge fictici de la novel·la El nom de la rosa d'Umberto Eco
 Cognom:
 Amanda Berenguer (Montevideo, 1921), poetessa uruguaiana 
 Antoni Francesc de Berenguer i de Novell (segles XVII - XVIII) diputat militar de la Generalitat de Catalunya
 Carmen Berenguer (Santiago de Chile, 1946), poeta, artista audiovisual i cronista xilena 
 Dámaso Berenguer y Fusté (L'Havana, 1873 - Madrid, 1953), militar i polític, president del govern espanyol
 Eduardo Berenguer Vilanova (València, 1850 - 1931), advocat i polític valencià 
 Francesc Berenguer, diversos personatges 
 Josep Berenguer i Cros (Tortosa, 1895 - Armero, Colòmbia, 1979), advocat i polític català 
 Josep Lluís Berenguer Moreno (Barcelona, 1940), compositor català
 Laia Berenguer i Puget (Sant Feliu de Codines, 1920), política exiliada a França
 Luis Berenguer Fuster (Alacant, 1946), advocat i polític valencià
 Luis Berenguer (Ferrol, 1923 - San Fernando, 1979), enginyer naval i escriptor espanyol
 Ramón Berenguer Prieto (Asp, 1936 - 1999), polític valencià
 Vicent Berenguer i Micó (Banyeres de Mariola, 1955), poeta valencià
 Toponímia: 
 Canet d'en Berenguer, municipi del Camp de Morvedre (País Valencià)
 Serrat del Berenguer, serra de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Turó de Can Berenguer, muntanya del municipi de Gualba (Vallès Oriental)